Mototrans foi uma companhia motociclística espanhola, subsidiaria da Maquitrans.

História 
A companhia foi fundada 1968 e por muito tempo fabricantes de motos Ducati para a Espanha.

Fabricantes de motocicletas da Espanha